Sydamerikanska mästerskapet i fotboll 1959 spelades i Ecuador som en extraturnering av sydamerikanska mästerskapet. Fem lag deltog; Bolivia, Chile, Colombia och Peru deltog inte och Brasilien skickade ett lag från Pernambuco. Uruguay vann turneringen.

Format 
Lagen spelade i ett gruppspel där alla mötte alla, där vinst gav två poäng, oavgjort en och förlust noll. Seriesegraren vann turneringen.

Anläggningar 
Samtliga matcher spelades vid Estadio Modelo i Guayaquil.

Spelartrupper

Matcher

Målskyttar 
6 mål
  José Sanfilippo

4 mål
  Mario Ludovico Bergara

3 mål

  Paulo

  Alcides Silveira

  José Francisco Sasía

1 mål

  Omar Higinio García
  Juan José Pizzuti
  Héctor Rubén Sosa

  Zé de Mello
  José Vicente Balseca

  Climaco Cañarte
  Alberto Pedro Spencer
  Pedro Antonio Cabral

  Eligio Antonio Insfrán
  Domingo Salvador Pérez

Självmål
  Rómulo Gómez för Paraguay

Källor